Верхняя Серебрянка — село в Ровеньском районе Белгородской области России. Административный центр Верхнесеребрянского сельского поселения.

География 
Село расположено в юго-восточной части Белгородской области, близ границы с Украиной, на истоке малой реки Серебрянки, в 8,22 км к юго-востоку по прямой от Ровенёк, районного центра. Ближайшие населённые пункты: село Нижняя Серебрянка в 2,11 км западнее (ниже по руслу Серебрянки).

История 
Хутор Верхняя Серебрянка был образован в начале XVIII века.

В 1859 году — Острогожского уезда «хутор казенный Верхне-Серебрянск (Верх-Серебрянка) при овраге Верхнем Серебрянском» «по правую сторону тракта Новочеркасского».

В 1861 году встречается первое упоминание о существовании в селе церковно-приходской школы. 

в 1876 году, благодаря активному участию священника отца Барабина, в слободе Верхняя Серебрянка была открыта земская начальная школа.

С июля 1928 года слобода Верхняя Серебрянка — центр Верхне-Серебрянского сельского cовета (одна слобода) в Ровеньском районе.

В 1950—1970-е годы в Верхнесеребрянском сельсовете — два села и хутор Ямки.

В 1997 году село Верхняя Серебрянка — центр Верхнесеребрянского сельского округа (2 села и хутор Ямки) в Ровеньском районе.

Население 
В 1859 году по данным переписи на хуторе — 154 двора, 1221 житель (609 мужского и 612 женского пола).

В 1931 году в слободе Верхней Серебрянке — 2384 жителя.

На 17 января 1979 года в селе Верхней Серебрянке — 883 жителя, на 12 января 1989 года — 811 (367 мужчин, 444 женщины).

В 1997 году в селе учтено 289 домовладений, 877 жителей.

Инфраструктура 
По состоянию на начало 1990-х годов в селе Верхней Серебрянке находилась центральная усадьба колхоза «40 лет Октября», занятого растениеводством и животноводством (в 1992 году — 384 колхозника).

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.

Населённые пункты Ровеньского района